Graines, famiglia nobiliare valdostana
 Graines – castello valdostano
 Graines – frazione di Brusson